Schlosberg (kyrillisch Шлосберг) bezeichnet

Orte
 Transliteration der kyrillischen Schreibweise geographischer Objekte namens Schlossberg oder Schloßberg, siehe Schloßberg

Personenname
 Lew Markowitsch Schlosberg (* 1963), russischer Journalist und Politiker